Los Pérez García puede referirse a:

 Los Pérez García, película dirigida por Fernando Bolin en Argentina en 1950.
 Los Pérez García, programa de radio emitido entre 1942 y 1967 en Argentina.